Полевик
 Полевик —  полупроводниковый прибор, работа которого основана на управлении электрическим сопротивлением токопроводящего канала поперечным электрическим полем, создаваемым приложенным к затвору напряжением.
 Полевик, или Полёвка () — род грибов семейства Строфариевые (); ранее включалось в семейство Больбитиевых ()
 Полевик, или Тимофеевка, или Аржанец () — одно из народных названий рода однолетних или многолетних трав семейства Злаки ()
 Полевик, или Полевой — дух-хозяин поля в мифологии восточных славян.

Примечания